Bren je lahko:
 Bren (priimek)
 Bren (puškomitraljez)
 Bren (vozilo)
 Bren Ten (pištola)
 Vltor Bren Ten (pištola)
 Bren, Drôme
 Bren Events Center
 Bren Hall

Glej tudi 
 BREN